Petrolisthes är ett släkte av kräftdjur. Petrolisthes ingår i familjen porslinskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Porslinskrabbor
Petrolisthes